Moriah – montagna o catena montuosa citata nella Bibbia
 Moriah – nome proprio di persona femminile
 Moriah – comune degli Stati Uniti d'America

 Nathan Moriah-Welsh – calciatore guyanese

Pagine correlate 
 Moria